Барченков — фамилия.

Известные носители 
 Барченков, Даниил Гаврилович (1917—1950) — Герой Советского Союза.
 Барченков, Николай Иванович (1918—2002) — народный художник России.